Георгиев, Владимир:
 Георгиев, Владимир (род. 1975) — македонский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Георгиев, Владимир (1908—1986) — болгарский лингвист, академик АН Болгарии.
 Георгиев, Владимир Анатольевич (1944—2022) — советский и российский историк.